Kjeldbjerg steht für:

 Kjeldbjerg (Viborg Kommune), eine Ortschaft in der dänischen Viborg Kommune

Kjeldbjerg ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Kjeldbjerg (* 1969), dänischer Fußballspieler und Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Kjellberg